Gromov ali Gromova [grómov/grómova] ima več pomenov.

Osebnosti 

Priimek več osebnosti (rusko Гро́мов/Гро́мова).

Gromov 

 Aleksander Georgijevič Gromov (*1947), ruski politik in častnik KGB.
 Aleksander Nikolajevič Gromov (*1959), ruski inženir in pisatelj.
 Aleksej Aleksejevič Gromov (*1960), ruski politik.
 Aleksej Matvejevič Gromov (1888—1937), ruski pisatelj, novinar in grafik.
 Andrej Antonovič Gromov (1883—1922), ruski igralec, režiser in scenarist.
 Boris Vsevolodovič Gromov (*1943), ruski general in heroj Sovjetske zveze.
 Grigorij Petrovič Gromov (1903—1973), sovjetski general
 Leonid Nikolajevič Gromov (*1963), ruski igralec.
 Mihail Leonidovič Gromov (*1943), ruski matematik.
 Mihail Mihajlovič Gromov (1899—1985), ruski letalec, preskusni pilot, letalski generalpolkovnik in heroj Sovjetske zveze.
 Vasilij Prohorovič Gromov (1891—1952), ruski boljševik.
 Vladimir Prokofjevič Gromov (*1950), kozaški general in ataman.

Gromova 
 Ariadna Grigorjevna Gromova (1916—1981), ruska pisateljica.
 Irina Anatoljevna Gromova, sovjetska igralka.
 Uljana Matvejevna Gromova (1924—1943), komsomolka in herojinja Sovjetske zveze.